Tarnița ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tarnița (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Tarnița (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Tarnița (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Tarnița (Iași), Dorf im Kreis Iași